Mstislawitsch ist der Familienname von:

 Wsewolod Mstislawitsch, Fürst von Perejaslawl (1132)
 Isjaslaw Mstislawitsch († 1154), Fürst von Perejaslawl (1133)
 Isjaslaw II. Mstislawitsch (* um 1097–1154), u. A. Fürst von Wolhynien von 1149–1151
 Swjatopolk Mstislawitsch, Fürst von Wolhynien von 1149–1154
 Wladimir Mstislawitsch III. († 1171), Fürst von Wladimir von 1154–1157
 Rostislaw Mstislawitsch (* um 1110–1167), Fürst von Smolensk von 1125–1160, Fürst von Nowgorod (1153) und Großfürst von Kiew (1154 und 1159–1167)
 Roman Mstislawitsch (um 1150–1205), Fürst von Wladimir von 1170–1198 und Fürst von Halitsch-Wladimir von 1199–1205
 Mstislaw Mstislawitsch (der Kühne), Fürst von  Halitsch von 1215–1219
 Swjatoslaw Mstislawitsch († zw. 1232 und 1239), Fürst von Nowgorod und Smolensk